Stanisław Haduch (1916-1986), lekarz, profesor nadzwyczajny, oficer Wojska Polskiego
 Zygmunt Haduch-Suski (1940-2015), specjalista tribologii, profesor tytularny, działacz polonijny